Ploug är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Ploug, dansk skandinavist, politiker och författare.
 Lina Ploug, svensk feminist och ordförande i organisationen Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige.

Efternamn